Csehország
 Rudník, település a Trutnovi járásban
 Szlovákia
 Rudník (szlovákul Rudník), község a Trencséni kerület Miavai járásában
 Rudnok (szlovákul Rudník), község a Kassai kerület Kassa-környéki járásában